Bill Barrett peut faire référence à :
  (1929-) est un homme politique américain
 , joueur professionnel de baseball, 1871-1873
  (1900-1951), joueur de baseball
 Bill Barrett (1960-), nageur américain
 , entreprise d'exploration de pétrole et de gaz
  (1934-), artiste américain

Voir aussi